

— село, Порозівська сільська рада, Свіслоцький район, Гродненська область.

Сидорки — частина міста Біла Підляська, колишнє село, Більський повіт, Люблінське воєводство.

— село, Кирилівське сільське поселення  Рославльський район, Смоленська область.